LP — формат звуко- та відеозапису.
 LP — американська поп-співачка
 Linkin Park — американський рок-гурт.
 LP (дослідження операцій) (від ) — лінійне програмування.